Памятник Учителю:

 Памятник Учителю — памятник в Буинске.
 Памятник Учителю — памятник в Казани.
 Памятник Учителю — памятник в Липецке.
 Памятник Учителю — памятник в Москве на территории МАДГТУ.
 Памятник Учителю — памятник в Покровске.
 Памятник Учителю — памятник в Санкт-Петербурге.
 Памятник Учителю — памятник в Томске.
 Памятник Учителю — памятник в Торопце.
 Памятник Учителю — памятник в Черемхове.

См. также 
 Памятник первой учительнице
 Памятник учительнице
 Памятник школьной парте

Школа в культуре и искусстве